Der Volleyball World Cup 1985 war die vierte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 10. und dem 20. November in Japan statt. China gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 1984
  als Vize-Weltmeister 1982
  als Europameister 1985
  als Sieger der Asienqualifikation
  als Sieger der NORCECA-Meisterschaft 1985
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1985
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1985

Modus 
Die acht Teilnehmer spielten in vier Städten in dem System „jeder gegen jeden“.

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1985
Volleyballveranstaltung 1985
World Cup der Frauen 1985